Кваковце () — село и одноимённая община в округе Вранов над Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1345 году.

В селе есть римо-католический костел с 1774 года в стиле барокко-классицизма с колокольней с 1850 года. В части Добра-над-Ондавою является римо-католический костел с начала XVI века, перестроенный в XIX веке и усадьба с начала XIX века в стиле классицизма.

Население 
В селе проживает 431 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,57 %
 чехи — 0,22 %
 моравцы — 0,22 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 77,42 %
 протестанты — 11,61 %
 греко-католики — 4,73 %
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 4,09 %

Примечания 

Населённые пункты Словакии